A 23 109-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

Nyomvonala 

A 2303-as útból ágazik ki, annak 18+100-as kilométerszelvénye közelében, Mátraterenye közigazgatási területén, északkelet felé. Pár száz méter után átlép Mátranovák területére, ettől kezdve ott halad tovább. Külterületi részén a települési neve a Szabadság út, belterületen a Szabadság utca nevet viseli. A falu északi részén ér véget. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,912 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23109